Sabiniano, usurpatore contro l'imperatore romano Gordiano III (240)
 Sabiniano Magno, generale romano.
 Sabiniano, figlio del precedente, generale romano e console del 505
 Anastasio Paolo Probo Sabiniano Pompeo Anastasio, figlio del precedente, console del 517
Papa Sabiniano
 San Sabiniano (o Saviniano), primo vescovo di Arcidiocesi di Sens, martire